Владимир Павлович Ведерников () — директор Уссурийского локомотиворемонтного завода, председатель исполнительного комитета Уссурийского городского Совета депутатов трудящихся, первый секретарь Уссурийского городского комитета КПСС, глава объединённой администрации Уссурийска и Уссурийского района. Почётный гражданин Уссурийского городского округа.

Биография 
В 1952 году, окончил железнодорожный техникум, затем — Львовский политехнический институт.

Примечания 

Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Председатели Законодательного собрания Приморского края
Персоналии:Уссурийск